Ángel Pérez Martínez (Madrid, 2 de octubre de 1954) es un político español que perteneció a Izquierda Unida. 

Nació en el madrileño barrio de Pacífico. Está casado y tiene dos hijos.

Cursó estudios de Formación Profesional como oficial industrial de Química. Posteriormente trabajó en el control bacteriológico de una fábrica de helados y en un almacén de Coslada. Después entró a trabajar como conductor de trenes en el Metro de Madrid, puesto en el que estuvo más de diez años. En Metro de Madrid comenzó su labor sindical en Comisiones Obreras y su militancia en el Partido Comunista de España (PCE), en 1972. Su compromiso fue primero sindical y luego se trasladó al partido, que abandonó en 1984 para participar en la fundación del 
prosoviético Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), opuesto al eurocomunismo del entonces secretario general del PCE, Santiago Carrillo. Regresó al PCE en 1988 junto a una gran parte del PCPE, permaneciendo desde entonces en Izquierda Unida. Entre 1993 y 2000 fue coordinador regional de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. En la actualidad no pertenece a IU Federal. Fue presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de IU-Madrid en la Asamblea de Madrid durante dos legislaturas (1995-2003) y secretario general del Partido Comunista de Madrid (PCM) entre 1992 y 1997.

En 2004 fue elegido diputado de Izquierda Unida en el Congreso por la circunscripción de Madrid. Renunció a su escaño tras las elecciones municipales de 2007.

Tras un polémico proceso de elección de candidatos, Pérez fue el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2007. En ellas, IU pasó del 7,2% al 8,6%, obteniendo 5 concejales (uno más que en 2003).

Líder de la mayoría regional de IU-CM. En la IX Asamblea apoyo al candidato de la denominada Nacional II, Joan Josep Nuet, aunque finalmente en el Consejo Político Federal del 14 de diciembre apoyó a Cayo Lara para coordinador general de la coalición.

Enlaces externos

Web de Ángel Pérez
Entrevista con Ángel Pérez, El Mundo, 7 de junio de 1999.

Políticos del Partido Comunista de España
Comunistas de España
Políticos de Izquierda Unida
Diputados de la VIII Legislatura de España
Diputados de la IV Legislatura de la Asamblea de Madrid
Diputados de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid
Concejales del Ayuntamiento de Madrid de la corporación 2007-2011
Concejales del Ayuntamiento de Madrid de la corporación 2011-2015
Diputados del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid
Nacidos en Madrid